Special Forces (forze speciali in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Special Forces  – film del 2003 diretto da Isaac Florentine
 Special Forces - Liberate l'ostaggio  – film del 2011 diretto da Stephane Rybojad

Informatica 
 Special Forces  – applicazione Facebook

Musica 
 Special Forces  – album di Alice Cooper del 1981
 Special Forces  – album dei 38 Special del 1982

Unità militari 
 United States Army Special Forces  – forze speciali statunitensi
 Italian Special Forces – forze speciali italiane